«Город золотой» — песня из репертуара Бориса Гребенщикова, Алексея Хвостенко, а также ряда других исполнителей.
 «Город» — песня группы «Кино».
 «Город» — песня группы «Ария» из альбома «Через все времена».
 «Город» — песня Павла Кашина из альбома «По волшебной реке», 1993 г.